Опсада Скадра може се односити на:

историјски:
 Опсада Скадра (1422), Срби опседају млетачки Скадар,
 Опсада Скадра (1423), Срби опседају млетачки Скадар,
 Опсада Скадра (1474), Турци опседају млетачки Скадар,
 Опсада Скадра (1478), Турци опседају млетачки Скадар,
 Опсада Скадра (1862), Турци опседају побуњени град,
 Опсада Скадра (1912—1913), у Првом балканском рату.

остало:
 Опсада Скадра (анали), анали Марина Барлетија из 1504.